VOG – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Volgograd (ex-Stalingrado (Russia)
 VOG – codice identificativo dell'NDB e del VOR/DME di Voghera, radioassistenze per la navigazione aerea